Anelassorhynchus är ett släkte av skedmaskar. Anelassorhynchus ingår i familjen Echiuridae.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skedmaskar
Anelassorhynchus